Il singolare del torneo di tennis Kobstaedernes ATP Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lukáš Lacko che ha battuto in finale Gilles Müller 7-63, 6-4.

Teste di serie 

 Kristian Pless (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Gilles Müller (finale)

 Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Lukáš Lacko (Campione)
 Alexander Peya (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kobstaedernes ATP Challenger 2007